Aceasta este o listă de publicații din județul Brașov:

 Brasov AZI
 Bună ziua Brașov
 Info Brașov, http://www.infobrasov.net
 Monitorul Expres
 Kronsport, http://www.kronsport.ro 
 Brașovul tău, http://www.brasovultau.ro
 Dacia jurnal, http://www.daciajurnal.ro 
 Transilvania Expres, www.transilvaniaexpres.ro , www.mytex.ro

 Publicații online
 Stiri Ardeal
 http://www.brasov.ro 
 http://www.brasov2u.ro 
 http://www.stiribrasov.ro
 Prețul zilei, http://www.pzonline.ro

 Publicații din Făgăraș
 Monitorul de Făgăraș, http://www.monitorfg.ro
 Buna ziua Făgăraș, http://www.bzf.ro 
 Televiziunea Făgăraș, http://www.tvfagaras.ro
 Star FM (Făgăraș), http://www.radiostar.ro
 Super FM, http://www.radiosuperfm.ro

 Publicații defuncte
 Ziarul Carpați, existent în perioada interbelică

Vezi și 
 Listă de ziare din România

Note 

Brașov
Publicații
 Publicații